Zornița este numele mai multor localități din Bulgaria, după cum urmează:

 Zornița, sat în comuna Sandanski, regiunea Blagoevgrad;
 Zornița, sat în comuna Sredeț, regiunea Burgas;
 Zornița, sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo;
 Zornița, sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Zornița, sat în comuna Cepelare, regiunea Smolian;
 Zornița, sat în comuna Aksakovo, regiunea Varna.

Nume proprii